Шпревальд ( — «Лес на Шпре»,  — «Болота») — низменная местность в Германии, богатая речными каналами и пойменными лугами. Находится в федеральной земле Бранденбург (районы Шпре-Найсе, Даме-Шпревальд и Верхний Шпревальд-Лужица).

Шпревальд разделяют на Верхний Шпревальд (южная часть) и Нижний Шпревальд (северная часть). Во время последнего ледникового периода ландшафт был деформирован: Шпре в пределах низменности своей дельты разветвляется на множество каналов и рукавов общей протяженностью более 970 километров.

На территории Шпревальда существует около 18 000 видов растений и животных. В 1991 году Шпревальд был признан ЮНЕСКО заповедником. В Бранденбурге туристы могут покататься по каналам Шпревальда на лодке.

Маринованные огурцы — фирменный продукт Шпревальда. В фильме «Гуд бай, Ленин!» шпревальдские маринованные огурчики представлены символом гастрономии бывшей ГДР.

Цифры 
Общая площадь — 3173 км², в том числе сельской местности — ок. 2800 км². 
Количество жителей — ок. 50 000, в том числе в сельской местности ок.103 000 
Плотность населения — 84,9 чел. на км², в том числе в сельской местности ок. 37 на км².

Населённые пункты на территории Шпревальда 
 Бург
 Котбус
 Люббен
 Люббенау
 Штраупиц
 Шлепциг

Съёмки 
В 2016 году состоялась премьера клипа Aulë und Yavanna певицы Oonagh, снятого в лесах Шпревальда.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Spreewald.de — Страница туристического союза «Шпревальд»

Биосферные резерваты Германии
География Германии